Název Švehlova lípa je používán pro velké množství významných a památných stromů, které byly většinou vysazované ve 30. letech 20. století na počest ministerského předsedy Antonína Švehly (v dubnu 1933 k příležitosti jeho 60. narozenin, od roku 1934 k politikově památce):

 Švehlova lípa (Bořetín) – okres Pelhřimov (vysazena 21. 3. 1935)
 Švehlova lípa (Božice) – okres Znojmo
 Švehlova lípa (Černošice) – okres Praha-západ (vysazena 21. 4. 1935)
 Švehlova lípa (Hlavnice) – okres Opava (vysazena 1. 5. 1933, zničena 1938 Němci)
 Švehlova lípa (Hnojice) – okres Olomouc (ošetřena 2009)
 Švehlova lípa (Huštěnovice) – okres Uherské Hradiště (vysazena 1948, ošetřena 2009)
 Švehlova lípa (Chocomyšl) – okres Domažlice
 Švehlova lípa (Klobuky-Kokovice) – okres Kladno (vysazena 21. 5. 1934)
 Švehlova lípa (Knínice) – okres Blansko (vysazena 18. 11. 1934)
 Švehlova lípa (Krmelín) – okres Frýdek-Místek (vysazena před 2. sv. válkou, zřejmě zanikla)
 Švehlova lípa (Libovice) – okres Kladno (vysazena 27. 5. 1934)
 Švehlova lípa (Litava) – okres Brno-venkov (u pomníku z roku 1935)
 Švehlova lípa (Litohoř) – okres Třebíč (vysazena 1933)
 Švehlova lípa (Mrač) – okres Benešov (vysazena 1934)
 Švehlova lípa (Nahořany) – okres Náchod (vysazena 1933)
 Švehlova lípa (Pačejov) – okres Klatovy (vysazena 10. 5. 1936, poražena v 80. letech)
 Švehlova lípa (Podbřezí) – okres Rychnov nad Kněžnou (vysazena 1935)
 Švehlova lípa (Poštovice) – okres Kladno
 Švehlova lípa (Přistoupim) – okres Kolín (vysazena 1934)
 Švehlova lípa (Obříství) – okres Mělník
 Švehlova lípa (Ondřejov) – okres Praha-východ (vysazena 16. 4. 1933)
 Švehlova lípa (Ostrá) – okres Nymburk (vysazena 9. 4. 1933)
 Švehlova lípa (Ročov) – okres Louny (vysazena 1933)
 Švehlova lípa (Rokycany) – okres Rokycany (vysazena 14. 4. 1935, park zrušen kolem r. 1990)
 Švehlova lípa (Starý Plzenec) – okres Plzeň-město
 Švehlova lípa (Starý Vestec) – okres Nymburk (vysazena 1933)
 Švehlova lípa (Stěžery) – okres Hradec Králové (vysazena 1933)
 Švehlova lípa (Syrovátka) – okres Hradec Králové (vysazena 1935)
 Švehlova lípa (Šaplava) – okres Hradec Králové (později nazývána Lípa míru)
 Švehlova lípa (Újezdec) – okres Jindřichův Hradec, u Záhoří (vysazena 28. 4. 1935)
 Švehlova lípa (Urbanice) – okres Hradec Králové (vysazena 1936, zanikla)
 Švehlova lípa (Veselý Žďár) – okres Havlíčkův Brod
 Švehlova lípa (Vinary) – okres Hradec Králové (vysazena 8. 4. 1933)
 Švehlova lípa (Zahájí) – okres Mělník, u Chorušic

Název se také přenesl:

 Švehlova lípa (Chrastavice) – archeologická lokalita v okrese Domažlice